Kellock ist der Familienname folgender Personen:

 Alastair Kellock (* 1981), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Brian Kellock (* 1962), schottischer Jazzpianist und -komponist